Figone – cognome italiano
 Guido Figone – ginnasta italiano